Swetlana Krjutschkowa ist der Name folgender Personen:

* Swetlana Nikolajewna Krjutschkowa (* 1950), russische Schauspielerin 
 Swetlana Walentinowna Krjutschkowa (* 1985), russische Volleyballspielerin